Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Барбара Паулюс виграла титул, перемігши у фіналі Лорі Макніл з рахунком 6–4, 5–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (фінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
  Нейже Діас (2-ге коло)
  Бренда Шульц (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Європи з тенісу 1988 Draw

1988
Відкритий чемпіонат Європи, одиночний розряд